Wonderland – album zespołu Erasure
 Wonderland – album zespołu McFly
 Wonderland – album Steve’a Aokiego
 Wonderland – singel Natalii Kills
 Wonderland – singel Kōshiego Inaby
 Wonderland – singel C-BooLa
 Wonderland – singel Roxen i Alexandra Rybaka
 Wonderland – film Jamesa Coxa z 2003 roku
 Wonderland – komputerowa gra przygodowa
 Wonderland – irlandzki zespół muzyczny